Yakuza – organizzazione mafiosa giapponese
Yakuza – film di Sydney Pollack (1975)
Yakuza – serie di videogiochi prodotti da SEGA
Yakuza – videogioco per PlayStation 2 appartenente all'omonima serie
Yakuza – gruppo musicale alternative/post-metal di Chicago